Хада́рцев () — осетинская фамилия. Известные носители:
 Хадарцев, Аслан Хазбиевич (1961—1990) — советский борец вольного стиля.
 Хадарцев, Батраз Сосланович (род. 1993) — российский футболист.
 Хадарцев, Кантемир Угалукович (1930—1998) — Герой Социалистического Труда.
 Хадарцев, Махарбек Хазбиевич (род. 1964) — советский и российский борец вольного стиля.
 Хадарцев, Руслан Сосланович (род. 1951) — советский и российский футбольный тренер.